Rat-taupe géant est un nom vernaculaire qui peut faire référence à deux espèces différentes de rats-taupes, nom donné à certains rongeurs souterrains :

 Cryptomys mechowi
 Tachyoryctes macrocephalus

Notes et références 
 

Rongeur (nom vernaculaire)